

Siehe auch 
 Botschafter der DDR in Argentinien
 Deutsche Botschaft Buenos Aires

Einzelnachweise

!
Argentinien
Deutsch